District Arad (Transsylvanië), en Roemeens district (județ) in de historische regio Transsylvanië
District Arad (interbellum), tijdens het interbellum een district van Koninkrijk Roemenië of Groot-Roemenië